Mazon ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Mazon (1828–1908), französischer Lokalhistoriker
 André Mazon (1881–1967), französischer Slawist
 Paul Mazon (1874–1955), französischer Klassischer Philologe

Mazon ist der Name folgender Orte:
 Mazon (Illinois)
 Mazon (Neumarkt), ein Ortsteil der Gemeinde Neumarkt (Südtirol) in Italien

Siehe auch:
 Mason
 Mazonn
 Mazzon